Die Flippers – debiutancki album niemieckiej grupy muzycznej Die Flippers z 1970 roku.

Lista utworów

Skład zespołu 
Manfred Durban - bębny, trąbka
Claus Backhaus - gitara, saksofon
Franz Halmich - organy, saksofon
Manfred Hössner - gitara
Manfred Hehl - gitara basowa
Hans Springer - banjo, trąbka

Albumy Die Flippers
Albumy muzyczne wydane w roku 1970